Parti communiste de Turquie peut faire référence à :
 Parti communiste de Turquie (1920), 1920–1982
 Parti communiste de Turquie (officiel), 1920
 Parti révolutionnaire ouvrier et paysan de Turquie, 1969–1977
 Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste, depuis 1972
 , 1976–1994
 , depuis 1978
 , 1978–1995
 Parti communiste révolutionnaire de Turquie, 1980–?
 , 1980–?
 , depuis 1981
 Maoist Komünist Partisi, depuis 1984
 Mouvement communiste ouvrier de Turquie, 1987–1994
 , depuis 1987
 Parti de l'union communiste de Turquie ( ou ), 1990–1991
 Parti travailliste communiste de Turquie / léniniste, depuis 1990
 Parti communiste marxiste-léniniste (Turquie), depuis 1994
 Parti communiste de Turquie, 2001 (actuel)
 Parti communiste, 2014–2017
 Parti communiste de Turquie du peuple ( ou ), depuis 2014

Historique